Hallunda – frazione del comune di Botkyrka, sobborgo di Stoccolma
Hallunda – stazione della metropolitana di Stoccolma